Підря́д може означати:

 елемент будь-якої класифікації, нижчий за «ряд» (наприклад, Біологічна класифікація);
 предмет договору підряду.